Příjmení Saga, přechýleně Sagová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Ján Saga (* 1934) – slovenský fotbalista

Ženský tvar
 Anna Sagová (* 1946) – slovenská a československá politička

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení